FTL est un sigle qui peut désigner :
 FTL: Full Truck Load, terme de Logistique, qui désigne un transport de marchandise palétisée, qui rempli un camion ou une remorque dans son ensemble, en opposition à LTL: Less than Truck Load.
 FTL (où FTL signifie Faster Than Light), dans la série télévisée Battlestar Galactica, un type de moteur présent sur de nombreux vaisseaux spatiaux ;
 Financière Turenne Lafayette, un ancien holding qui regroupait de nombreuses sociétés agroalimentaires françaises ;
 FTL: Faster Than Light, un jeu vidéo de stratégie en temps réel développé par le développeur indépendant Subset Games ;
 FTL Games (où FTL signifie Faster Than Light), la division développement jeu vidéo de la société Software Heaven Inc. ;
 Peach ftl (où ftl signifie from the laid), un groupe de rock alternatif français.